Іда́ня, або Іда́нья (, ) — португальська власна назва. Походить від римського поселення Егіта́нія () на території португальської парафії Іданя-а-Веля.

Топоніми

Іданя-а-Веля (Стара Іданя) — парафія.
 Іданя-а-Нова (Нова Іданя) — муніципалітет.
 Іданя-а-Нова (парафія)
 Монсанту і Іданя-а-Веля — парафія.